Mielke kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos G.C.Mielke
 Olaf H.H.Mielke

Robotskapade auktorsförkortningar